Виттенбург:

 Виттенбург — город в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Виттенбург, Бернд (род. 1950) — восточногерманский боксёр.
 Виттенбург, Павел Владимирович (1884—1968) — российский, советский географ, геолог, арктический исследователь, профессор, почетный полярник.